Ивона Дадич (; род. 29 декабря 1993, Вельс, Австрия) — австрийская легкоатлетка хорватского происхождения, специализирующаяся в многоборье. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года в семиборье. Трёхкратная чемпионка Австрии. Участница летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография 
Родилась в семье выходцев из Хорватии, Нино и Даницы Дадич. В детстве бегала 800 метров, где свой первый приз выиграла ещё в девять лет. С 2007 года занималась в спортивной школе в Линце, где и обнаружили её талант в многоборье.

В 2011 году заняла десятое место в семиборье на юниорском чемпионате Европы.

В 18 лет установила рекорд Австрии (5959 очков) на престижных соревнованиях в Гётцисе и выполнила олимпийский норматив. В 2012 году в Лондоне Дадич стала первой семиборкой в истории страны, выступившей на Олимпийских играх — ей удалось занять 24-е место.

После Игр Ивона отправилась в британский Шеффилд, чтобы присоединиться к тренировочной группе олимпийской чемпионки Джессики Эннис-Хилл. В 2013 году она стала пятой на молодёжном чемпионате Европы, но большую часть сезона боролась с травмами, перенеся две операции на колене. А вскоре после того, как Эннис-Хилл забеременела, сильных тренировочных партнёров не осталось, и Дадич решила вернуться в Австрию. На родине с ней стал работать Грегор Хёглер.

После пропущенного сезона установила новый личный и национальный рекорд, 6033 очка, на чемпионате Европы среди молодёжи 2015 года и стала бронзовым призёром.

На чемпионате Европы в 2016 году улучшила свой рекорд Австрии ещё почти на 400 очков и завоевала бронзу. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро закончила на 21-м месте.

Личные рекорды в отдельных видах семиборья

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ивоны Дадич на сайте Федерации лёгкой атлетики Австрии
 
 Профиль Ивоны Дадич на сайте all-athletics.com
 Профиль Ивоны Дадич на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Многоборцы Австрии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года